Ad Dīwānīyah kan syfta på följande platser:

Irak 

 Al-Qadisiyya (provins), 
 Ad Dīwānīyah (provinshuvudstad i Irak), Al-Qadisiyya, 

Robotskapade Irakförgreningar